

Musica 
 Io non ho paura – singolo di Fiorella Mannoia del 2011
 Io non ho paura – album di Ernia del 2022

Altro 
 Io non ho paura – romanzo di Niccolò Ammaniti del 2001
 Io non ho paura – film del 2003 diretto da Gabriele Salvatores e tratto dall'omonimo romanzo